Ovo je sedma sezona Jadranske vaterpolske lige. Prvi put se natječu klubovi iz Srbije.

Liga je predstavljena u Zagrebu 5. rujna 2014. godine. Opatija je odustala od natjecanja.

Klubovi

Sustav 
Prvenstvo se igra u dva, odnosno s Final four-om u tri kruga:

- U prvom krugu su klubovi podijeljeni u dvije skupine s po 8 klubova na način upravljanog ždrijeba i unakrsnog raspoređivanja po grupama, a sve temeljem plasmana u Jadranskoj ligi u prethodnoj sezoni, a za klubove iz Srbije po prošlogodišnjem plasmanu u nacionalnom prvenstvu. (poluupravljani ždrijeb UO TVL) Igra se po dvostrukom bod sustavu na način da je svaki klub s protivnicima iz grupe po jedan put domaćin i gost. Sveukupno 14 kola.

- U drugom krugu se formiraju opet dvije grupe po 8 klubova na sljedeći način: Četiri prvoplasirane ekipe iz svake grupe (1., 2., 3. i 4.) formiraju tzv. ligu za prvaka i plasman od sveukupno 8 klubova. Momčadi plasirane po grupama nakon prvog dijela prvenstva od 5. do 8. mjesta (5., 6., 7. i 8.) čine u drugom dijelu tzv. ligu za plasman i ostanak od također 8 klubova. Svaki od klubova prenosi iz prvog dijela prvenstva rezultate ostvarene u utakmicama s klubovima koji su se temeljem plasmana plasirali u istu grupu u drugom dijelu prvenstva. Znači, u ligu za prvaka i plasman međusobne rezultate prenose 4 prvoplasirana kluba, a u ligi za ostanak i plasman međusobne rezultate prenose klubovi plasirani od 5. do 8. mjesta. Prenose se ostvareni bodovi kao i golovi (gol – razlika) navedenih međusobnih utakmica. U nastavku svaki od klubova nastavlja igrati po dvostrukom bod sustavu (kući – u gostima) s klubovima iz suprotne grupe, tj. s klubovima s kojima se nije sastao u prvom dijelu prvenstva. Sveukupno je u drugom dijelu prvenstva još 8 kola.

- U trećem krugu prvenstva četiri prvoplasirane momčadi iz grupe za prvaka i plasman igraju Final four za prvaka regionalne Triglav vaterpolo lige.

1. krug

Skupina A

Utakmice

Ljestvica 

(Q) - ekipa se kvalificirala u ligu za prvaka

(E) - ekipa će se nastaviti natjecati u ligi za plasman

Skupina B

Utakmice

Ljestvica 

(Q) - ekipa se kvalificirala u ligu za prvaka

(E) - ekipa će se nastaviti natjecati u ligi za plasman

2. krug

Liga za prvaka

Utakmice

Ljestvica 

(Q) - ekipa se kvalificirala za Final four

(E) - ekipa je eliminirana

Liga za plasman

Utakmice

Ljestvica 

(Q) - ekipa je osigurala natjecanje i sljedeće godine

(E) - ekipa je eliminirana iz lige

Final four

Ždrijeb

Utakmice

Poluzavršnica

Završnica

Konačni poredak

 Uračunati svi rezultati
Raspored od 1. do 4. mjesta se računa po rezultatima ostvarenim na Final fouru.
Raspored od 5. do 15. mjesta se računa po plasmanu u drugom krugu (Liga za prvaka i Liga za plasman)

Najbolji strijelac

Izvori 

2014-15